Cuddington – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Cuddington (Eddisbury) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Cuddington (Malpas) – civil parish w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Cuddington Heath – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Cuddington – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)